Ledesma kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Libertador General San Martín (kommunhuvudort i Argentina), Jujuy, 
 Departamento de Ledesma, kommun, Jujuy, 
 Alejo Ledesma, ort, Córdoba, 
 Ledesma (flygplats), Jujuy,

Spanien 

 Ledesma (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Ledesma (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar